Bieg na 5000 metrów kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas lekkoatletycznych mistrzostw świata na Daegu Stadium w Daegu. 

Obrończynią tytułu mistrzowskiego z 2009 roku jest reprezentantka Vivian Cheruiyot z Kenii. Rekordzistką świata w biegu na 5000 metrów jest Tirunesh Dibaba (14:11,15 – 6 czerwca 2008, Oslo), a najszybszą zawodniczką na świecie w sezonie 2011 jest obrończyni tytułu Vivian Cheruiyot (14:20,87 – 29 lipca 2011, Sztokholm).

Terminarz

Rezultaty

Eliminacje

Finał

Przypisy

Bibliografia 
 

Bieg na 5000 metrów kobiet